Jano kan syfta på:

Honduras 

 Jano (kommun), Departamento de Olancho, 
 Jano (ort), Departamento de Olancho,